Ра́дісна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Радісна вулиця — вулиця в місті Дніпро
 Радісна вулиця — вулиця в місті Донецьк
 Радісна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя
 Радісна вулиця — вулиця в місті Київ
 Радісна вулиця — вулиця в місті Миколаїв
 Радісна вулиця — вулиця в місті Одеса
 Радісна вулиця — вулиця в місті Ужгород

Вулиці